V dějinách Ruska se na carském trůnu vystřídaly celkem tři dynastie:
 Rurikovci (1547 – 1598) – carem a samovládcem vší Rusi se jako první prohlásil roku 1547 Ivan IV. Hrozný; rod vymřel roku 1598, pak nastalo přechodné období nestability;
 Romanovci (1613 – 1762) – vymřeli po meči 1730 (Petr II. Ruský), vymřeli po přeslici 1762 (Alžběta I. Petrovna);
 dynastie Holstein‑Gottorp‑Romanov (1762 – 1917).

Ruští carové